Џејсон Патрик () је амерички глумац, рођен 17. јуна 1966. године у Њујорку.

Филмографија 

|-
| 1985. || || -{Toughlove}- || || 
|-
| 1986. || || -{Solarbabies}- ||Џејсон || 
|-
| 1987. || Изгубљени дечаци || -{The Lost Boys}- ||Мајкл Емерсон || 
|-
| 1988. || || -{The Beast}- ||Коверченко || 
|-
| 1990. || || -{Frankenstein Unbound}- ||Џорџ Гордон Бајрон || 
|-
| 1990. || || -{After Dark, My Sweet}- ||Кевин „Кид“ Колинс || 
|-
| 1991. || || -{Denial}- || || 
|-
| 1991. || || -{Rush}- ||Џим Рејнор || 
|-
| 1993. || || -{Geronimo: An American Legend}- ||Чарлс Б. Гејтвуд || 
|-
| 1995. || || -{The Journey Of August King}- || Огаст Кинг|| 
|-
| 1996. ||Спавачи || -{Sleepers}- ||Лоренцо „Шејкс“ Каркатера || 
|-
| 1997. ||Брзина 2: контрола крстарења || -{Speed 2: Cruise Control}- || Алек Шо|| 
|-
| 1997. || || -{Incognito}- ||Хари Донован || 
|-
| 1998. || || -{Your Friends & Neighbors}- ||Кари || 
|-
| 2002. || || -{Narc}- || Ник Телис|| 
|-
| 2004. || || -{The Alamo}- ||пуковник Џејмс Боуви || 
|-
| 2006. || || -{Walker Payne}- || Вокер Пејн| 
|-
| rowspan="3"|2007.
|
| -{Shortcut to Happiness}-
| Реј
| 
|-
|
| -{Expired}-
| Џеј
|
|-
|
| -{In the Valley of Elah}-
| поручник Киркландер
|
|-
| 2008. || || -{Downloading Nancy}- || Луи| 
|-
| 2009. || || -{My Sister's Keeper}- || Брајан Фицџералд| 
|-
| 2010. || || -{The Losers}- || Макс| 
|-
| 2011. || || -{Keyhole}- || Јулисис Пик| 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Амерички глумци